Erster Offizier steht für:

Militär:

 Executive Officer, Erster Offizier im militärischen Kommandobereich
 Erster Offizier (Deutsche Marine) (IO, teilweise auch 1O), der höchste Offizier nach dem Kommandanten und dessen Stellvertreter an Bord eines Schiffes bei der Deutschen Marine

Zivilbereich:
 Erster Offizier (Luftfahrt), der zweite Pilot an Bord eines Luftfahrzeuges in der zivilen Luftfahrt 
 Erster Offizier (Handelsschifffahrt), der Stellvertreter des Kapitäns